Лајмбах може бити:

 Лајмбах (Нојербург), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Лајмбах (Вартбуркрајс), општина у округу Вартбург, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Лајмбах (Аденау), општина у округу Арвајлер, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.